Un dap est un tambour sur cadre en Asie Centrale.

DAP est un sigle et un acronyme pouvant faire référence à :

Administrations 
 Délégation aux Arts plastiques du ministère de la Culture et de la communication (France) ;
 Direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice (France) ;
 demande d’autorisation préalable de nouvelle installation, de remplacement ou de modification d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne ;
 TCF/DAP (où DAP signifie demande d’admission préalable), un test de français à destination des étrangers qui permet l’entrée en  dans l'enseignement supérieur français ;

Comptabilité 
 dotation aux amortissements et aux provisions ;

Entreprises 
 Aerovías DAP (Las Aerolineas de la Patagonia), compagnie aérienne chilienne basée à Punta Arenas ;
 DAP Controls, Inc, une compagnie œuvrant dans le domaine du contrôle et régulation  en mécanique du bâtiment à Montréal (Québec), Canada ;
DAP TRADING SA, compagnie suisse active dans négoce international métaux précieux.

Finances publiques 
 dotation d’action parlementaire, le nouveau nom donné à la réserve parlementaire au Sénat ;

Incoterm 
 Delivery at Place (voir détails sur la page Incoterm) ;

Informatique 
 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), un protocole de réseaux ;
 , un logiciel.

Justice 
 délégation de l'autorité parentale ;

Musique 
 , un équipement permettant l'écoute de musique numérique ; ils sont pour la plupart destinés à un usage nomade ;

Politique 
 Deutsche Arbeiterpartei (en français, Parti ouvrier allemand) (1919, premier nom du parti nazi NSDAP d'Adolf Hitler) ;
 Deutsche Arbeiterpartei (1904, premier nom du DNSAP, Parti nationaliste des Allemands de Bohême, inspirateur du nom du parti nazi) ;
 Democratic Action Party ou Parti Tindakan Demokratik (en français, Parti d'action démocratique), un des principaux mouvements d'opposition de Malaisie.

Position sexuelle 
Initiales anglaises de Double Anal Penetration ou Double anal en Français (voir Pénétrations multiples)

Vinification 
 Diammonium phosphate (en français, phosphate diammonique), un nutriment apporté au jus de raisin pendant la fermentation alcoolique pour que les levures puissent finir leurs fermentations.

Notes et références 

Homonymie